Vaik steht für:

 Vayk, Gemeinde in Armenien
 Västerstrands AIK, schwedischer Sportverein aus Karlstad

Vaik ist der Familienname folgender Personen:

 Mait Vaik (* 1969), estnischer Schriftsteller und Musiker